Gasdichte steht für:

 die relative Dichte zwischen zwei Gasen
 die Dichte eines Gases